Inside In/Inside Out — дебютний студійний альбом англійського рок-гурту The Kooks, виданий 2006-го року.

Список пісень

Сингли 
"Eddie's Gun" (11 липня 2005) 
"Sofa Song" (17 жовтня 2005) 
"You Don't Love Me" (9 січня 2006)
"Naïve" (27 березня 2006)
"She Moves in Her Own Way" (26 червня 2006)
"Ooh La" (23 жовтня 2006)

Учасники запису 
 Люк Прічард — вокал, гітара
 Г'ю Гарріс — електро-гітара, бек-вокал
 Пітер Дентон — бас-гітара
 Пол Гарред — барабани

Посилання
 Список пісень та огляд альбому від Allmusic.com 

Дебютні альбоми 2006
Альбоми The Kooks